I Murtas, originariamente de Murta, sono un’antica famiglia appartenente alla nobiltà sarda di origine genovese, che hanno rivestito un ruolo importante nella realtà storica dell'isola. Il cognome è largamente provato nei Condaghi, nei quali sono presenti le varianti Murta-Murtas, spesso precedute dalla particella “de”, che ne indica l’appartenenza al casato.

Storia 
Appartenente a uno tra i più antichi nuclei del cavalierato sardo e già imparentata con i Carta di Sorgono, i Grixoni, i Manca, i Lostia di Santa Sofia, e con i Requesens, e i genealogisti concordano sul fatto che discenda dai de Murta (sbarcati in Sardegna tra il XIV e il XV secolo) la famiglia del doge Giovanni da Murta (discendente dagli Uso di Mare da parte della madre, famiglia discendente da Otto Visconti). Sebbene si stiano ancora affrontando ricerche circa questa possibilità, ad oggi si conosce che uno dei due figli del doge, Germano, assunse il comando della flotta che attraccò in Sardegna, durante il dogato del padre.  Nonostante si conosca relativamente poco circa le origini, le notizie della famiglia risalgono al XVII secolo, quando nel 1631 ricevette il cavalierato ereditario con un Salvatore di Sorgono, e suo figlio fu ammesso allo stamento militare durante l'Assemblea di Avellano nel 1641. Nel 1688 la famiglia prestò servizio in Parlamento con il Governatore  Niccolò Pignatelli, VIII duca di Monteleone. Le condizioni sociali del casato decaddero nella metà del XVIII secolo, quando con il passaggio della Sardegna dagli spagnoli ai Savoia, persero i privilegi parlamentari, entrando così a far parte della borghesia. Con l'avvento dei Savoia, infatti, il carattere della nobiltà cambiò;  perse il privilegio di riunirsi in parlamento, e appunto la nuova dinastia non chiamò mai più uno  stamento militare. Di conseguenza, la nobiltà non era più in grado di influenzare la politica svolta dal potere centrale come entità sociale; tuttavia, la perdita di questo privilegio fu ampiamente compensata dall'appoggio e dalla speciale considerazione loro riservata dai re di Savoia. La famiglia Savoia, infatti, fece di tutto per ottenere il consenso dei nobili per consolidare la propria azione di governo sull'isola. Spesso ampliavano i titoli dei nobili feudali esistenti e tentavano di stabilire altre famiglie feudali di discendenza non spagnola.  Tra il XVIII è il XIX secolo un Giuseppe Murtas si sposò con una Serra di Cassano, diretta discendente dei Cantelmo Stuart. Ad oggi la famiglia Murtas vanta dei nuclei familiari nella zona dell’Oristanese, del Sud Sardegna e del Cagliaritano, tutti riconducibili allo stesso ceppo originale.

Membri principali 

 Giovanni de Murta, banchiere e doge della Repubblica di Genova;

 Germano de Murta, condottiero della Repubblica di Genova;

 Don Salvatore di Sorgono (privilegio nel 1631) e suo figlio Don Francesco Giuseppe, nobili e cavalieri, ammessi al Parlamento Avellano (1641-1643);

 Don Sebastiano de Murtas, nobile e cavaliere, ammesso al Parlamento Lemos (1653-1656);

 Don Sebastiano di Sorgono figlio di Salvatore che ebbe il privilegio, partecipò al Parlamento Camarassa (1666-1668);

 Don Antonio de Murtas di Cagliari e i suoi figli Agostino, Giuseppe e Giovanni Battista, nobili ammessi al Parlamentop Las Navas (1677-1678):

 Don Giuseppe Giorgio figlio di Antonio, nobile e cavaliere, ammesso al Parlamento Monteleone (1687-1688);

 Don Pietro Luigi e Francesco Antonio figli di Antonio, nobili e. cavalieri;
 Don Giuseppe Murtas, discendente dei Cantelmo Stuart;
 Antonio Murtas (1898-1940), pronipote in linea patrilineare di Giuseppe Murtas.

Discendenza

Note

Bibliografia 

 voce Murta in Angelo M. G. Scorza, “Le famiglie nobili Genovesi”, 1924, pag. 165;

 Murta Salvatore in Loddo Canepa F., Elenco di famiglie trovate in Archivio di Stato di Cagliari, in «Archivio Storico Sardo», XXIV, Cagliari 1954;

 voce in Murta in Floris F., Nobiliario, in Floris F.-Serra S., Storia della nobiltà in Sardegna, Cagliari 1986, pp. 279-280;

 sulla famiglia voce relativa in Floris F., La grande enciclopedia della Sardegna, Roma 2002, p. 592.

Famiglie sarde